L'Open de Paris 2013 est une compétition internationale de karaté constituant la première étape de la Karate1 Premier League 2013, troisième édition de la Karate1 Premier League. Il s'est tenu à Paris, en France, en .

Karate 1 Premier League - Paris 2013 - 19.01.2013 - 20.01.2013

Notes et références 

2013
Paris
Sport à Paris en 2013
Sport en France en janvier 2013